Desa Mulyorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mulyorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,85, long 110,70), 
 Desa Mulyorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 109,54), 
 Desa Mulyorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,99, long 112,60), 
 Desa Mulyorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 109,65), 
 Desa Mulyorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 112,86), 
 Desa Mulyorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,27, long 111,70), 
 Desa Mulyorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,14, long 111,95), 
 Desa Mulyorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,16, long 111,56), 
 Desa Mulyorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,33, long 113,86), 

Robotskapade Indonesienförgreningar